Национальная библиотека Колумбии — одна из первых публичных библиотек, основанных в Америке, после библиотеки Палафоксиана. Расположена в районе Лас-Ньевес в городе Богота. Нынешнее здание было спроектировано архитектором Альберто Виллсом Ферро в 1933 году и было объявлено национальным памятником Колумбии указом № 287 от 24 февраля 1975 года. Библиотека находится в ведении Министерства культуры Колумбии.

Основание и история 

Национальная библиотека Колумбии считается одной из старейших библиотек Америки.

Она была основана как Королевская библиотека вице-королём Мануэлем де Гириором в 1776 году, хотя именно вице-король Мануэль Антонио Флорес Мальдонадо отвечал за открытие библиотеки для публики 9 января 1777 года.

Первоначальная коллекция учреждения составляла 4182 тома, согласно описи, заказанной вице-королём Педро Месиа де ла Серда, экспроприированной у иезуитской общины, изгнанной в 1767 году из всех владений Испанской империи по приказу короля Карлоса. III.

Королевская библиотека начала функционировать в доме семинарии, сегодня это дворец Сан-Карлос, нынешняя штаб-квартира Канцелярии, собственность, отчуждённая от иезуитов в 1767 году. В 1789 году, через тринадцать лет после своего основания, она была организована стиле европейских библиотек Мануэлем дель Сокорро Родригесом, который был назначен библиотекарем вице-королём Хосе де Эспелета и оставался на этом посту до своей смерти в 1819 году.

В 1823 году, благодаря руководству Франсиско де Паула Сантандер, библиотека была создана в классных комнатах Колледжа Сан-Бартоломе получила библиотеку Хосе Селестино Мутиса и изменила своё название на Национальную библиотеку Колумбии.

25 марта 1834 года был издан первый Закон об обязательном экземпляре. Это наложило обязательство отправлять в библиотеку все печатные издания, выпускаемые в стране. Это определило миссию библиотеки, которая с этого момента стала органом, отвечающим за сохранение библиографического и документального наследия Колумбии.

20 июля 1938 года под руководством Даниэля Сампера Ортеги библиотека переехала в свою нынешнюю штаб-квартиру по проекту архитектора Альберто Вилса Ферро.

Библиографическое богатство Колумбии (инкунабулы, гравюры, звукозаписи и аудиовизуальные произведения, имеющие большую историческую и художественную ценность), находится в юго-восточном углу Парка Независимости. Здание открыто в 1938 году и реконструировано в 1978 году архитектором Жаком Моссери. В эту реконструкцию декоративные элементы и дизайн фасада остались прежними.

Две статуи по обе стороны от улицы 25, горельеф на чердаке, смесь материалов для вывески и украшения окон были упразднены. Четырёхэтажное здание. На первом этаже общие читальные залы, кардекс, выставки, музыка, классификация и многое другое. На втором этаже Гемеротека и исследователи, на третьем и четвёртом этажах книгохранилища и административные помещения.

В 1954 году в подвалах библиотеки открылось национальное телевидение. До 1993 года здесь работала национальная телекомпания, а позже и Inravisión.

Издательство Национальной библиотеки 
С 1941 по 1952 год Национальная библиотека Колумбии содержала небольшое издательство под названием Press of the National Library.

В 1947 году издательство библиотеки перешло в руки Генерального секретариата Министерства просвещения и изменило своё название на Прессы Министерства просвещения — Департамент культурного просвещения и изящных искусств. В статье 7 указанного указа название Национальной библиотеки было упразднено и заменено названием Министерства образования.

Национальная библиотека как картинная галерея 
С момента открытия здания в 1938 году в Национальной библиотеке было проведено несколько художественных выставок. 20 июля 1938 года, наряду с выставкой книг из разных стран, в его коридорах и залах экспонировались произведения искусства разных эпох и течений. На открытии была представлена важная коллекция произведений искусства, от колониальных религиозных объектов до скульптуры. В августе 1939 года открылась выставка скульптурных работ испанского художника Викторио Мачо. На инаугурации присутствовали президент Эдуардо Сантос и ботаник и священник Энрике Перес Арбелаес.

Миссия 
«Гарантировать восстановление, сохранение и доступ к коллективной памяти о стране, представленной библиографическим и периодическим наследием в любой форме; с тем, чтобы способствовать развитию публичных библиотек, планированию и разработке политики, связанной с чтением, и удовлетворению необходимой потребности в информации для индивидуального и коллективного развития колумбийцев».

Кроме того, согласно истории библиотеки, библиотека также функционирует как учебный центр для библиотекарей в Колумбии, а также как источник книг для библиотек других стран.

Функции 
Согласно постановлению Сената Колумбии, заявленные функции библиотеки:

 Консультировать Министерство культуры по вопросам разработки политики в отношении библиографического и периодического национального наследия.
 Руководить планами и программами по созданию, продвижению и укреплению публичных библиотек и дополнительных услуг, которые они предоставляют.
 Руководить и координировать национальную сеть публичных библиотек.
 Собирать, систематизировать, увеличивать, сохранять, сохранять, защищать, регистрировать и распространять библиографическое и периодическое наследие нации, сохраняемое на различных носителях информации.
 Планировать и разрабатывать политику, связанную с чтением и его вкладом в развитие образования и интеллекта колумбийского народа.
 Разрабатывать, организовывать и развивать библиографическое наследие, чтобы способствовать укреплению национальной идентичности.
 Установление и поддержание отношений с национальными и международными организациями с целью совместного продвижения и развития программ массовой культуры и культурного обмена по темам, связанным с книгами и чтением.
 Предоставлять консультации и сотрудничать с различными научными, культурными и образовательными организациями, которые разрабатывают программы исследований и культурного распространения.

Закон об обязательном экземпляре Колумбии 
Закон об обязательном экземпляре регулируется Законом № 44 от 1993 г., который заключается в том, что каждый из издателей печатных произведений, аудиовизуальных производителей, производителей фонографических изображений и видеограмм должен предоставить определённое количество копий своих печатных, аудиовизуальных или других произведений. фонографы, будь то произведённые на территории Колумбии или импортированные.

 Что касается печатных произведений, два экземпляра каждого произведения, произведённого на национальной территории, должны быть доставлены в Национальную библиотеку Колумбии, один экземпляр — в Библиотеку Конгресса Колумбии, а другой — в Центральную библиотеку Национального университета Колумбии. За некоторыми исключениями, когда высокая стоимость издания или небольшой тираж публикации позволяют доставить меньше копий.
 Для аудиовизуальных материалов и фонограмм, а также для редакционных работ, которые были импортированы, только один экземпляр должен быть доставлен в Национальную библиотеку.

Национальная библиотека может отклонить копии, переданные в качестве обязательного экземпляра, если они не находятся в хорошем состоянии для их хранения и сохранности.

Фонды 
Благодаря Закону об обязательном экземпляре, покупках и пожертвованиях Национальная библиотека имеет более трёх миллионов единиц хранения, в которых находятся настоящие редакционные жемчужины колумбийской и всемирной истории.

Коллекция библиотеки включает:

51 универсальную книгу инкунабул,

610 томов рукописей,

многочисленные эльзевирские издания и около 30 000 книг, изданных до 1800 года.

Первые колумбийские публикации, датируемые 1738 годом, представляют собой небольшие религиозные новены, напечатанные в Сантафе в типографии Общества Иисуса.

Гемеротека Мануэля дель Сокорро Родригеса имеет полную коллекцию колумбийской прессы, в том числе « Предупреждение о землетрясении», первое известное новостное издание в истории Колумбии, датируемое 1785 годом. Более 3500 наименований XIX века и публикаций из крупных городов XX и XXI веков.

Специальные фонды 
Более 25 частных средств поступают от покупок и пожертвований деятелей политической и общественной жизни Колумбии:В нём также есть живописные произведения, представляющие историческую ценность, такие как акварели Хорографической комиссии середины XIX века, иллюстрации Альберто Урданеты, Хосе Марии Эспинозы и Бернардо Рей.

Точно так же он содержит большое количество фонограмм из закона об обязательном экземпляре. Проведённая в 2014 году инвентаризация выявила, среди прочих сокровищ, около 2000 книг, написанных немецким и готическим шрифтом, подаренных нацистской Германией через Вильгельма Фаупеля к 400-летию основания Боготы.

Среди его наиболее ценных экземпляров — издание 1539 года « Амадис Гальский», другие копии которого не известны; первое издание 1613 года «Назидательные новеллы» Мигеля де Сервантеса, из которых всего пять копий известны во всем мире; первое издание «Красоты Анжелики» 1602 года и завоёванного Иерусалима 1609 года, оба — Лопе де Вега; первый перевод Петрарки на испанский язык и триумфы 1512 года.

Директора Национальной библиотеки

Библиография 
 
 
 Паес Харамильо, Камило (2019) Книги доброй памяти. Back Cover Magazine (4): 38-52. Проверено 18 мая, 2020.

Примечания

Ссылки 

 Biblioteca Nacional de Colombia

Национальные библиотеки
Страницы с непроверенными переводами